Il doppio del Nottingham Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 0–6, 7–6 (7–3), 6–4 contro Mike Bryan e Mark Knowles.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Jared Palmer (finale)
 Mike Bryan /  Mark Knowles (campioni)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2002
ATP Tour 2002